ОФЗ-н — облигации федерального займа для населения. Номинированы в рублях. Распространяются Минфином России через банки-агенты на упрощенных условиях, но имеют существенные ограничения в обороте. Первое размещение ОФЗ-н был начато 26 апреля 2017 года.

Как и иные федеральные облигации ОФЗ-н являются государственными ценными бумагами Российской Федерации и включаются в внутренний государственный долг, действующими на основе генеральных условий эмиссии, установленных Правительством. При этом частные условия эмиссии, относящиеся к ОФЗ-Н, принимаются уже на уровне Минфина.

Отличаются от иных облигаций целым рядом особенностей:

 ограничение круга покупателей гражданами России;
 запрет на оборот облигаций вне пары: гражданин — банк-агент;
 и другое.

Примечания

Литература 
 Правовые акты
 
 

 Использованные источники
 
 

 Дополнительное чтение

Ссылки 
 
 

Государственные облигации